In 1932 werden er in Duitsland tweemaal Rijksdagverkiezingen gehouden:

Rijksdagverkiezingen van 31 juli 1932
Rijksdagverkiezingen van 6 november 1932